Mikolsk – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerskim
 Mikolsk – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Mikolsk – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie drybińskim
 Mikolsk – dawna leśniczówka; obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim